Le  peut faire référence à la  d'une grande ville.
 Le  de Budapest (Zugló)
 Le  de Marseille
 Le  de Paris (arrondissement de l'Observatoire)
 Le  de Vienne (Penzing)